Triin Ojaste (ur. 14 marca 1990 r. w Rakvere) − estońska biegaczka narciarska, dwudziestodwukrotna medalistka mistrzostw kraju.

Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2011/2012, kiedy to zajęła 88. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Jej ojciec, Kalju Ojaste, był biathlonistą.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2014/2015: 11.

Miejsca na podium

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  

Estońscy biegacze narciarscy
Estońscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1990